Бевз — фамилия:
 Бевз, Валерий Ананиевич — украинский политик.
 Бевз, Иван Васильевич (1903—1943) — подпольщик, Герой Советского Союза.
 Бевз, Николай Сидорович (1924—1995) — миномётчик, Герой Советского Союза, после войны учёный-географ.
 Бевз, Сергей Семёнович (1921—1982) — советский военный, государственный и политический деятель.